Пирасунунга:

 Пирасунунга — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Пирасунунга — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.